Брежинью:

 Брежинью — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пернамбуку.
 Брежинью — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Норти.